Wharfedale steht für:
 ein Tal (dänisch dale = Tal) in den Yorkshire Dales, durch das der Fluss Wharfe fließt.
 ein Unternehmen bzw. später eine Marke für Audio- und Videoprodukte.
 ein Ward (Verwaltungseinheit) im Nordosten von City of Bradford mit etwa 11.000 Einwohnern.